Finska mästerskapet i bandy 1958 avgjordes genom en enda serie. Käpylän Urheilu-Veikot vann mästerskapet.

Mästerskapsserien

Slutställning

Matcher 

Tarmo och VPS åkte ur serien. Upp från Finlandsserien steg IFK Helsingfors och Kouvolan Urheilijain Palloilijat.

Finska mästarna 
KUV: Ohto Uotinen, Olavi Varma, Kai Ström, Nils Månsson, Matti Niemi, Lauri Martti, Kauko Korpela, Tauno Timoska, Reijo Rihtamo, Pentti Jokinen, Tapio Hovi, tränare: Veikko Laurikainen.

Källor

 Mitä-Missä-Milloin 1959, Otava 1958.
 Suomen Palloliiton toimintakertomus

 
1958 i Finland
Bandysäsongen 1957/1958
1958